Toponímia:
 Sorribes de la Vansa, capital del municipi de la Vansa i Fórnols
 Sorribes, poble que pertany al municipi de Gósol
 Colònia Sorribes o Can Jordana, antiga colònia tèxtil del municipi de Ripoll